Henri Heino (né le  à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||Pelicans Lahti ||Jr. C SM-sarja ||2 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Pelicans Lahti ||Jr. B SM-sarja ||20 ||4 ||5 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Pelicans Lahti ||Jr. B SM-sarja ||25 ||8 ||10 ||18 ||6 ||4 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2003-2004 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-sarja ||34 ||2 ||16 ||18 ||37 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2004-2005 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-sarja ||13 ||5 ||6 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Suomi U20 ||Mestis ||5 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||46 ||1 ||4 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||56 ||5 ||12 ||17 ||24 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||56 ||7 ||2 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||58 ||9 ||13 ||22 ||16 ||10 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 56|| 10|| 8|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 45|| 5|| 5|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Jokerit || SM-liiga || 15|| 1|| 0|| 1|| 4|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Jokerit || SM-liiga || 60|| 7|| 5|| 12|| 10|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Jokerit || SM-Liiga || 40|| 2|| 10|| 12|| 14|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || Ässät || SM-liiga ||60 ||13 ||10 ||23 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Ässät || SM-liiga ||60 ||8 ||10 ||18 ||10 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2015-2016 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||29 ||4 ||3 ||7 ||8 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2015-2016|| Heinolan Peliitat || Mestis||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2016-2017 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||59 ||6 ||7 ||13 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2017-2018|| Heinolan Peliitat || Mestis ||15 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018|| Frederikshavn White Hawks || Metal-Ligaen||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-

Internationales

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur de l'Ässät Pori